Моленар () — нідерландське прізвище.

Відомі носії 

 Бартоломеус Моленар (бл. 1618- бл. 1650) — нідерландський (голландський) художник
 Ян Мінзе Моленар (1610—1668) — нідерландський (голландський) художник
 Клас Моленар (до 1630- бл. 1676) — нідерландський (голландський) художник